Heinälahti kan syfta på följande platser:

Finland 

 Heinlahti, vik, Kymmenedalen, 
 Heinälahti (sjö i Finland), Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar